Натуральне число 523
 523 рік до нашої ери
 523 рік нашої ери